Phelps (Kentucky), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Kentucky.
 Phelps (Nova York), població dels Estats Units a l'estat de Nova York.
 Edmund Strother Phelps (Evanston, 1933), economista estatunidenc guardonat amb el Premi Nobel d'Economia (2006).
 Michael Phelps (1985, Baltimore, Maryland), nedador estatunidenc.